Dies ist eine Episodenliste der deutschen Fernsehserie Nashorn, Zebra & Co. Zwischen 2007 und 2018 entstanden in acht Staffeln insgesamt 340 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 50 Minuten. 2014 veröffentlichte der Bayerische Rundfunk, unter dem Titel Nashorn, Zebra & Co – aktuell, 16 halbstündige weitere Folgen zum Thema. Zudem erschien im Ersten von 2014 bis 2016 eine Kurzfolgen-Version der Serie mit 166 29-minütigen Folgen in fünf Staffeln, die aus Zusammenschnitten der Originalserie bestehen.

Übersicht

Staffel 1 
Die 40 Folgen der ersten Staffel wurden erstmals vom 24. Mai bis zum 24. Juli 2007 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 1
Produktion: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins; Autoren: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins, Brigitte Kornberger, Sandra Schlittenhardt, Volkmar Strüßmann; Redaktion: Udo A. Zimmermann; Sprecher: Hans Mittermüller, Hans-Jürgen Stockerl
Kamera: Luis Andrews, Peter Gillemot, Alexander Keller, Rolf Krause
Ton: Norbert Kleiner, Stefan Rosentreter, Abdel Zinell-Abdin
Schnitt: Miroslav Perna, Maria Zimmermann; Grafik: Christine Meder

Staffel 2 
Die 40 Folgen der zweiten Staffel wurden erstmals vom 9. Oktober bis zum 3. Dezember 2008 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 3 
Die 40 Folgen der dritten Staffel wurden erstmals vom 10. Februar bis zum 14. April 2010 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 4 
Die 40 Folgen der vierten Staffel wurden erstmals vom 9. Mai bis zum 15. Juli 2011 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 5 
Die 40 Folgen der fünften Staffel wurden erstmals vom 22. November 2012 bis zum 28. Januar 2013 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 5
Reporter und Produktion: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins; Redaktion: Udo A. Zimmermann; Musik: Pierre Oser; Sprecher: Hans Mittermüller
Kamera: Peter Gillemot, Alexander Keller, Rolf Krause, Klaus Ripberger, Luis Andrews
Ton: Abdel Zinell-Abdin, Jürgen Christa, Regina Popfinger, Stefan Rosentreter; Mischung: Pierre Oser, Ralph P. Bienzeisler
Schnitt: Dietmar Wirth, Maria Zimmermann, Brigitte Armbrüster, Wolfdieter Gautzsch, Miroslav Perna, Hartwig Nissen

Staffel 6 
Die 50 Folgen der sechsten Staffel wurden erstmals vom 31. Juli bis zum 10. Oktober 2014 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 6
Reporter und Produktion: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins; Redaktion: Jana Mudrich; Leitung: Udo A. Zimmermann; Musik: Pierre Oser; Sprecher: Hans Mittermüller
Kamera: Peter Gillemot, Alexander Keller, Rolf Krause, Klaus Ripberger
Ton: Abdel Zinell-Abdin, Jürgen Christa, Regina Popfinger, Stefan Rosentreter; Mischung: Pierre Oser, Ralph P. Bienzeisler
Schnitt: Dietmar Wirth, Maria Zimmermann, Brigitte Armbrüster, Wolfdieter Gautzsch, Christian von Lüpke, Miroslav Perna

Staffel 7 
Die 50 Folgen der siebten Staffel wurden erstmals vom 16. Dezember 2015 bis zum 1. Juni 2016 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 7
Reporter und Produktion: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins; Redaktion: Jana Mudrich; Leitung: Udo A. Zimmermann; Musik: Pierre Oser; Sprecher: Hans Mittermüller
Kamera: Peter Gillemot, Alexander Keller, Rolf Krause, Klaus Ripberger
Ton: Michael Hoßbach, Regina Stranninger, Abdel Zinell-Abdin; Mischung: Pierre Oser, Ralph P. Bienzeisler, Michael M. Mitschka
Schnitt: Dietmar Wirth, Maria Zimmermann, Brigitte Armbrüster, Wolfdieter Gautzsch, Christian von Lüpke

Staffel 8 
Die Erstausstrahlung der 40 Folgen der achten Staffel fand vom 13. Januar bis zum 14. August 2018 statt, wobei die ersten 24 Folgen auf dem Sender BR und die Folgen 25 bis 40 im Ersten erstausgestrahlt wurden.

Stab Staffel 8
Reporter und Produktion: Felix Heidinger, Jens-Uwe Heins; Redaktion: Jana Mudrich; Leitung: Christine Peters; Musik: Pierre Oser; Sprecher: Hans Mittermüller
Kamera: Peter Gillemot, Alexander Keller, Rolf Krause, Klaus Ripberger
Ton: Michael Hoßbach, Regina Stranninger, Abdel Zinell-Abdin; Mischung: Pierre Oser, Ralph P. Bienzeisler, Michael M. Mitschka
Schnitt: Dietmar Wirth, Maria Zimmermann, Wolfdieter Gautzsch, Christian von Lüpke, Petra Scherer

Nashorn, Zebra & Co – aktuell 
Der Bayerische Rundfunk veröffentlichte vom 5. April bis zum 9. August 2014, unter dem Titel Nashorn, Zebra & Co – aktuell, 16 halbstündige weitere Folgen zum Thema.

Kurzfassungen 
Zudem veröffentlichte Das Erste vom 3. Juni 2014 bis zum 13. Oktober 2016 eine Kurzfolgen-Version von Nashorn, Zebra & Co. mit 166 29-minütigen Folgen in fünf Staffeln, die aus Zusammenschnitten der Originalserie bestehen.

Übersicht

Staffel 1 
Die 20 Folgen der ersten Staffel der Kurzfassungen wurden erstmals vom 3. Juni bis zum 9. Juli 2014 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 2 
Die 16 Folgen der zweiten Staffel der Kurzfassungen wurden erstmals vom 29. Dezember 2014 bis zum 23. Januar 2015 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 3 
Die 40 Folgen der dritten Staffel der Kurzfassungen wurden erstmals vom 1. April bis zum 3. Juni 2015 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 4 
Die 40 Folgen der vierten Staffel der Kurzfassungen wurden erstmals vom 3. Februar bis zum 7. April 2016 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 5 
Die 50 Folgen der fünften Staffel der Kurzfassungen wurden erstmals vom 26. Juli bis zum 13. Oktober 2016 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Nashorn,zebra&co.episoden